Чемпионат Исландии по футболу 1935 стал 24-м розыгрышем чемпионата страны. Чемпионский титул в третий раз завоевал «Валюр».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1935 год в Исландии
Футбол в Европе в 1935 году